Херцогството Холщайн (; ) е територия на Свещената Римска империя от 1474 до 1866 г. в историческата област Холщайн в днешен Шлезвиг-Холщайн в Дания (Северен Шлезвиг) и Германия (Южен Шлезвиг). Управлява се от краля на Дания. Столица е град Глюкщат. Територията му е около 9200 км².

История 
На 14 февруари 1474 г. в Ротенбург об дер Таубер хабсбургския император Фридрих III издига Графство Холщайн-Рендсбург на Херцогство Холщайн. Така датският крал Кристиан I става херцог на Холщайн.

Херцогството се управлява от династията Олденбург. През 1544 г. херцогствата Шлезвиг и Холщайн са разделени на три територии от братята Кристиан III, кралят на Дания и Норвегия, Йохан II, основател на страничната линия Шлезвиг-Холщайн-Хадерслебен, и Адолф I, основател на страничната линия Шлезвиг-Холщайн-Готорп. През 1580 г. измира линията Хадерслебен.

През 1713 г. Дания превзема херцогската част на Шлезвиг. През 1806 – 1815 г. Холщайн принадлежи към Дания, след това през 1864 г. към Германския съюз. През 1867 г. херцогството е провинция на Прусия. Шлезвиг е разделен през 1918 – 1920 г. между Германия и Дания. От 1946 г. принадлежи към германската територия Шлезвиг-Холщайн.

Източници 
 Wilhelm Ernst Christiani, Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Hollstein, Kortensche Buchhandlung, Flensburg und Leipzig, 1775
 Robert Bohn, Geschichte Schleswig-Holsteins, München 2006 (Verlag C.H. Beck) ISBN 978-3-406-50891-2
 Jann Markus Witt, Heiko Vosgerau, Schleswig-Holstein von den Ursprüngen bis zur Gegenwart. Eine Landesgeschichte. Convent, Hamburg 2002, ISBN 3-934613-39-X

Външни препратки 
 Artikel bei historicum.net 
 Karte des Herzogtums im 18. Jahrhundert

Исторически държави в Европа
+
Херцогства
!